The Mission kan henvise til:

Film 
 The Mission (film fra 1983), en film af Parviz Sayyad
 The Mission (film fra 1986), en film af Roland Joffé
 The Mission (film fra 1999), også kaldet Cheung fo af Johnnie To
 The Mission, den engelske titel til filmen Konys hær fra 1997

Musik 
 The Mission (soundtrack), album med Ennio Morricone musik til filmen fra 1986
 The Mission (band), et britisk gothic rock band dannet i 1986
 The Mission (Captain Jack album), 1996
 The Mission (Royal Hunt album), 2001